Агент ( – „който действа, действащ“; , от гл. agere „да се приведе в действие, подбуди, ръководи, произведе“ ) e вещество в химията, или може да се отнася за лица – служители, например служители в определени отдели на фирми, или за тайни агенти (шпиони) на разузнаванията.

Думата „агент“ в българския език е заемка, близка по етимология до българската „деятел“, но двете не са синоними (в съвременния език, 2006 г.).

Може да се отнася за:

За лица

Фирмен служител 
 служител
 в офис, например в професиите техническа поддръжка
 служител или лице със свободна професия, чиято дейност не е свързана единствено с работа в офис. Пример – застрахователен агент.
 служител-пълномощник – например борсов агент или представител и мениджър на спортист, артист или др., литературен агент на писател, и др.

Пълномощник 
 пълномощник на държава с дипломатически или консулски задачи

Работещ за секретни разузнавателни служби 
 служител на разследваща организация (в някои случаи таен агент, т.е. таен служител)
 сътрудник на разузнавателна организация – шпионин, контраразузнавач, агент-провокатор, диверсант и др. Тук спадат агентите на Държавна сигурност в България
 специален агент – федерален следовател или детектив в САЩ – например агент на ФБР
 двоен агент – човек, който се преструва, че шпионира дадена организация за друга организация, но всъщност е лоялен на първата организация

В химията (като вещество) 
 химическо вещество, разглеждано от гледна точка на някои конкретни негови свойства; причинител на различни явления, някакъв химикал.

Вижте също 
 агенция, учреждение
 агентство, представителство, клон
 агентура – съвкупност от агентите, разузнавателен апарат.
 Ейджънт Ориндж – „Оранжевият химикал“, вреден за човешкото здраве дефолиант, използван от американските войски за обезлесяване във Виетнам.
 Джеймс Бонд – „Агент 007“

Известни „агенти“ в България 
 Известни личности, сочени за агенти на Държавна сигурност
 Георги Димитров – сочен за съветски агент – „Диамант“
 Г. М. Димитров – сочен за британски агент – „Иванов“
 Бекир Бекиров – сочен за британски агент – „Беко“

Източници